

Matematica 
 Trasposizione – in algebra lineare, operazione matriciale
 Trasposizione – in teoria dei gruppi, concetto legato alla permutazione

Altro 
 Trasposizione – regola della logica proposizionale
 Trasposizione – in chimica, classe di reazioni organiche
 Trasposizione – in musica, pratica mediante la quale un brano viene eseguito o riscritto in una tonalità differente da quella originaria
 Trasposizione – negli scacchi, sequenza di mosse il cui risultato è una posizione che può essere raggiunta anche attraverso un diverso ordine di mosse
 Trasposizione – nello spettacolo, adattamento di un'opera per un altro medium, come ad esempio:
 Trasposizione letteraria – opera narrativa basata sulla trama di un'opera originariamente nata per un film, un telefilm, un videogioco etc.
 Trasposizione cinematografica – adattamento allo schermo cinematografico di un libro, un'opera teatrale, una serie televisiva etc.

Altri progetti